Павлодарский государственный педагогический институт до 2018 года. Ныне университет.
 Пензенский государственный педагогический институт. Название в 1941 — 1994 гг.
 Псковский государственный педагогический университет.  Название в 2005 — 2011 гг.